Die 5.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1954 in Crenna, Italien ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1954
Radsportveranstaltung 1954
Radsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in der Lombardei
Gallarate